Herman Verelst, Nederlands kunstschilder, 1641 - 1690
Herman Verelst, Belgisch journalist, 1921 - 2005